Agaricochara är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1856. Agaricochara ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Agaricochara